Cossourado peut désigner :
au Portugal :
Cossourado, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Cossourado, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.